Le Corrupteur peut désigner :

 Le Corrupteur (), film britannique de Michael Winner sorti en 1971 ;
 Le Corrupteur (), film américain de James Foley sorti en 1999.